Heisternest steht für:

 Heisternest (Eiderstedt), ein Teilort der Gemeinde Tating in Schleswig-Holstein
 die deutsche Bezeichnung der Stadt Jastarnia in Polen